Doppio rischio (Olivia) – film del 1983 diretto da Ulli Lommel
 Doppio rischio o Testimonianza pericolosa  (Double Jeopardy) – film del 1992 diretto da Lawrence Schiller
Doppio rischio (Two Shades of Blue) – film del 2000 diretto da James D. Deck
Doppio rischio (Double Jeopardy), episodio della quarta stagione di Stargate SG-1